Het WTA-tennistoernooi van Madrid (officieel Mutua Madrid Open) van 2012 vond plaats van 5 tot en met 13 mei 2012 in de Spaanse hoofdstad Madrid. Het was de twaalfde editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Madrid 2012. Er werd gespeeld op gravelbanen. In plaats van het klassieke oranjerode gravel lag er dit jaar voor het eerst een blauwgekleurd gravel op de banen. Behalve de kleur bleek ook de fysische hoedanigheid van deze ondergrond anders te zijn – de banen waren gladder dan voorheen, en oorzaak van menige slippartij. De organisatie mocht van verscheidene speelsters klachten en protesten noteren. Voor de toeschouwers heeft de blauwe kleur een voordeel: de tennisballen zijn beter te zien dan op een oranjerode ondergrond.

Toernooisamenvatting 
Enkelspel – Aan het toernooi namen zeventien speelsters uit de top 20 deel. Titelverdedigster Petra Kvitová was als derde geplaatst – zij kwam niet verder dan de tweede ronde. Het negende reekshoofd Serena Williams uit de Verenigde Staten won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als eerste geplaatste Wit-Russin Viktoryja Azarenka in twee sets. Williams wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Madrid op haar naam te schrijven. Zij bezit nu 41 WTA-titels, evenveel als Kim Clijsters, twee minder dan haar zus Venus die in de categorie "actieve speelsters" de meeste WTA-titels heeft veroverd (43). De Belgische Yanina Wickmayer bereikte de tweede ronde.

Dubbelspel – Titelhoudster Viktoryja Azarenka had zich niet voor het dubbelspeltoernooi ingeschreven. Haar teamgenoot van vorig jaar, Maria Kirilenko, speelde nu samen met Nadja Petrova – zij waren als vierde geplaatst en bereikten de halve finale, waar zij werden uitgeschakeld door de latere winnaressen. Het eerste reekshoofd, het team Liezel Huber en Lisa Raymond, kwam niet verder dan de tweede ronde. Het als vijfde geplaatste Italiaanse duo Sara Errani en Roberta Vinci won het toernooi. Zij versloegen in de finale het ongeplaatste Russische koppel Jekaterina Makarova en Jelena Vesnina in een match-tiebreak. Het koppel Errani/Vinci veroverde hiermee hun negende gezamenlijke WTA-titel, waarvan vier tot dan toe in 2012.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe link 

 Toernooischema WTA

Madrid 2012
Madrid